Osoby
 Adolf Polak (1890–1967) – polski inżynier i konstruktor
 Anzelm Polak (zm. ok. 1520) – polski bernardyn, podróżnik i kaznodzieja
 Beata Polak (?) – polska perkusistka
 Benedykt Polak (ok. 1200–ok.1251) – pierwszy polski podróżnik, franciszkanin
 Bogusław Polak (ur. 1945) – polski historyk
 Bolesław Polak (1932–2021) – polski dyplomata, ambasador PRL w Peru i Boliwii
 Danuta Polak (ur. 1945) – polska polityk, posłanka
 Elżbieta Polak (ur. 1959) – polska polityczka
 Irena Bierwiaczonek-Polak (1951–2009) – polska malarka współczesna
 Jacek Polak (ur. 1968) – polski piłkarz
 Jakub Reys-Polak (1545–1605) – polski lutnista i kompozytor
 Jan Polak (1435–1519) – jeden z malarzy późnego gotyku
 Jan Polak Karnkowski (1428–1503) – hetman wojsk zaciężnych, starosta generalny głogowski
 Jędrzej Polak (1958–2020) – tłumacz książek z języka angielskiego
 Józef Polak (1857–1928) – polski lekarz higienista i działacz społeczny
 Józef Zbigniew Polak (1923–2021) – polski żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego
 Lucjan Polak (1935–2015) – polski dyplomata
 Marek Polak (ur. 1963) – polski polityk
 Patrycja Polak (ur. 1991) – polska siatkarka
 Piotr Polak (ur. 1961) – polski polityk
 Ryszard Polak (ur. 1946) – polski piłkarz i trener
 Sidney Polak (ur. 1972) – polski muzyk, kompozytor
 Tadeusz Polak (1927–2001) – polski historyk sztuki, konserwator zabytków
 Tomasz Polak (ur. 1952) – polski teolog
 Wiktor Polak (1883–1941) – polski poeta, powstaniec
 Wiktor Polak (ur. 1949) – polski kierowca rajdowy
 Wojciech Polak (ur. 1962) – polski historyk
 Wojciech Polak (ur. 1964) – polski duchowny, arcybiskup metropolita gnieźnieński i Prymas Polski
 Wojciech Sylwester Polak (ur. 1945) – polski polityk, poseł na Sejm kontraktowy, działacz PZKS
 Jan Polák (ur. 1981) – czeski piłkarz, pomocnik, zawodnik niemieckiego VfL Wolfsburg
 Jan Polák (ur. 1989) – czeski piłkarz, obrońca, zawodnik polskiego Piasta Gliwice
 Milota Zdirad Polák (1788–1856) – czeski poeta, profesor
 Miroslav Polák (ur. 1984) – były czechosłowacki skoczek narciarski
 Sjaak Polak (ur. 1976) – holenderski piłkarz
 Tomáš Polák (ur. 1974) – czeski szachista
 Vlastimil Artur Polák (1914–1990) – niemiecko-żydowski poeta i prozaik

Zobacz też 
 Polacy
 Adam z Bochenia
 Marcin z Opawy
 Mikołaj z Polski
 Polak Kanadyjski
 Pijany jak Polak
 Polak na Łotwie
 Polak potrzebny od zaraz
 Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki
 Sidney Polak (album)